The Idle Race — рок-группа из Бирмингема, выступавшая в 1960-х-1970-х годах.

История

Дискография

Albums 
 The Birhday Party (October 1968)
 Idle Race (November 1969)
 Time Is (1971)
Impostors of Life’s Magazine — DDAF 10046 (Canadian)(2-record set)(1974)

Синглы 
 Here We Go 'Round The Lemon Tree/My Father’s Son (not issued in UK but issued in Europe and US) 1967
 The Imposters Of Life’s Magazine/Sitting In My Tree (Liberty LBF 15026) October 1967
 The Skeleton And The Roundabout/Knocking Nails Into My House (Liberty LBF 15054) February 1968
 The End Of The Road/Morning Sunshine (Liberty LBF 15101) June 1968
 I Like My Toys/Birthday (Liberty LBF 15129) 1968 *Unissued*
 Days Of Broken Arrows/Worn Red Carpet (Liberty LBF 15218) April 1969
 Come With Me/Reminds Me Of You (Liberty LBF 15242) July 1969
 In The Summertime/Told You Twice (not issued in UK or US but issued in other countries) 1969
 Neanderthal Man/Victim of Circumstance (not issued in UK or US but issued in Canada) 1970
 Dancing Flower/Bitter Green (Regal Zonophone RZ 3036) 1971

Компиляции (только на CD) 

 Best of Idle Race Featuring Jeff Lynne (1990, 1 CD)
 Jeff Lynne — A Message From The Country 1968—1973 (1990, 1 CD)
 Back to the Story (1996; re-issued 2007, 2 CDs)
 A new, 5-disc Idle Race box set is also in the works, although a release date has yet to be determined.

Бутлеги 

 Живые выступления* (живые исполнения кавер-версий)
Tracklisting:
 Hey Grandma*
 Purple Haze*
 Deborah*
 Big Leg Emma*
 Mellow Yellow*
 People Are Strange*
 Born To Be Wild*
 Bluberry Blue*
 Frantic Desolation*
 Love Me Two Times*
 Told You Twice*

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20091220085407/http://musicmp3.spb.ru/mp3/7913/the_idle_race.htm

Примечания 

Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1967 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1972 году
Группы психоделического рока из Великобритании